Reforma ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Reforma (Chiapas)
 Municipio La Reforma (Oaxaca)